Chloe può riferirsi a:
Chloe –  variante del nome proprio di persona Cloe
Chloe – attrice pornografica statunitense
Chloe - Tra seduzione e inganno – film del 2009 diretto da Atom Egoyan
Chloe – singolo del 1981 di Elton John
Chloé – casa di moda francese
402 Chloë – asteroide

Pagine correlate 

Cloe